На чемпионате мира по борьбе 1997 года соревнования по вольной борьбе среди мужчин проходили 28-31 августа в Красноярске (Россия), среди женщин — 10-12 июля в Клермон-Ферране (Франция), а по греко-римской борьбе — 10-13 сентября в Вроцлаве (Польша).

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба. Мужчины

Греко-римская борьба. Мужчины

Вольная борьба. Женщины

Ссылки 
 FILA Database

Чемпионаты мира в России
Чемпионаты мира во Франции
Спорт в России в 1997 году
Спорт во Франции в 1997 году
Международные спортивные соревнования во Вроцлаве
Международные спортивные соревнования в Красноярске
Международные соревнования по борьбе в России
Июль 1997 года
Август 1997 года
Международные соревнования по борьбе в Польше
Сентябрь 1997 года
Международные спортивные соревнования в Клермон-Ферране
Международные соревнования по борьбе во Франции
1997 год в Красноярском крае